Intres (Frankrijk), een Franse gemeente in de Ardèche
Intres (bedrijf), een Nederlandse retailorganisatie